Африкян () — армянская фамилия.
 Африкян, Манвел (род. 1985) — армянский футболист, вратарь.
 Африкян, Эврик Гегамович (1925—2016) — советский и армянский учёный-микробиолог, доктор биологических наук, профессор.
 Артур С. Африкян (род. 1961) — государственный деятель РА, заместитель министра финансов, генерал-майор таможенной службы
 Айк Самвел Африкян (род. 1983) — армянский актер.
 Фред Григорий Африкян (1937—2018), армянский архитектор.